«Параноїк» або «Параноїк: Пісня» (англ. Paranoid: A Chant) — сторядковий вірш Стівена Кінга, який був вперше опублікований у 1985 році в авторському збірнику «Команда скелетів»(англ. Skeleton Crew)

Сюжет 

Вірш написаний від імені людини, що, скоріше за все, страждає манією переслідування. Він переконаний, що за ним стежить ФБР. Свої підозри він записує в щоденники, яких налічувалось близько п'ятиста. Він підозрює в стеженні всіх: перехожих, таксиста, свого брата …

 (My brother's with them, did I tell you? // His wife is Russian and he // keeps asking me to fill out forms ( "Мій брат з ними, я тобі говорив? Жінка його - росіянка, а ще він досі продовжує просити заповнити документи)".) 
 (You may think you have me but I could destroy you. ("Ви думаєте, що взяли мене, дідька, це я вас прикінчу")).

Фінал вірша повертає до його початку. Ліричний герой говорить, що не може більше вийти навулицю, так як на його порозі стоїть чоловік в плащі.

Екранізація 

У 2000 році Джей Гольбен (англ. Jay Holben) зняв короткометражний фільм «Параноя» (англ. Paranoid). Параноїк тут — жінка, яку зіграла Тоня Айві (англ. Tonya Ivey). Вірш читається її голосом на тлі відеоряду, але вголос вона вимовляє тільки одну фразу:
 Would you like some coffee, my love? («Любов моя, будеш каву?»).

Див. також 
 Біографія та життєпис Стівена Кінга
 Вірш оригіналом

Джерела 

Вірші
Твори Стівена Кінга
Поеми
Англійська література